Барменві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 75 км на південний захід від Парижа, 40 км на північ від Орлеана, 45 км на південний схід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Барменвіль на сайті французького Національного інституту географії
 Барменвіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Барменвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар